Le Petit Prince steht für:
 Le Petit Prince (Südliche Shetlandinseln), Brandungspfeiler im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 französischer Originaltitel der Erzählung Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry

Siehe auch:
 Der kleine Prinz (Begriffsklärung)